Фу́нтик:
 Фунтик — бумажный кулёк конической формы.
 Фунтик — поросёнок, главный герой мультфильма «Приключения поросёнка Фунтика».
 Фунтик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе».